Минулорічні чемпіонки Саманта Стосур та Чжан Шуай вирішили не грати разом. Стосур грає Еллен Перес, а Чжан — з Пен Шуай. Обидві пари вибули вже в першому колі. Пара Стосур/Перес програла парі Лара Арруабаррена/Унс Жабір, а пара Чжан/Пен парі Вероніка Кудерметова/Алісон Ріск.

На початку турніру на лідерство в парному рейтингу WTA претендували Сє Шувей, Крістіна Младенович, Орина Соболенко та Сюй Іфань, а за його підсумками звання найкращої парної тенісистки світу перейшло від Барбори Стрицової до її партнерки Сє Шувей.

Перемогли в турнірі Тімеа Бабош та Крістіна Младенович, здолавши в фіналі пару Сє Шувей/Барбора Стрицова з рахунком 6-2, 6-1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання
Загальне
Сітка 
Специфічне

Women's Doubles
2020 у тенісі
2020 в австралійському спорті